

Informatica
 Nexus – componente dell'architettura software Next-Generation Secure Computing Base sviluppata da Google
 Nexus – storico web browser
 NEXUS – formato di file per applicazioni bioinformatiche
 Google Nexus – linea di dispositivi mobili prodotti da Google Inc. in collaborazione con degli OEM

Musica
 Nexus – album del 1974 degli Argent
 Nexus – album del 1999 degli Another Level
 Nexus – album del 2017 di Virgil Howe e Steve Howe
 Nexus - gruppo musicale italiano

Videogiochi
 Nexus – videogioco del 1986 per home computer
 Nexus: The Kingdom of the Winds – videogioco del 1996 sviluppato da Kru Interactive
 Nexus: The Jupiter Incident – videogioco del 2004 sviluppato da ]Mithis Entertainment
 Armored Core: Nexus – videogioco del 2004 sviluppato da FromSoftware
 Ratchet & Clank: Nexus – videogioco del 2013 sviluppato da Insomniac Games
 Nexus Entertainment – casa produttrice di videogiochi

Altro
 NEXUS Integrations – centro di ricerca e sviluppo creato da Amnesty
 Nexus – stable della WWE
 Nexus – gruppo di pittori argentini attivo dal 1907 al 1908
 Nexus – scooter della Gilera
 Nexus Editrice – società di giochi da tavolo
 Nexus New Times – periodico di informazione alternativa
 Nexus – fumetto di Mike Baron e Steve Rude
 Nexus – luogo di Star Trek